The Official Adventures Of Grandmaster Flash 2002 siódmy album Grandmaster Flash.

Spis utworów 
 Intro – The Turntable Scientist
 Grandmaster Flash Turntable Mix – Flash Tears the Roof Off
 The Mexican – Babe Ruth
 Grandmaster Flash Live at the T-Connection '79
 Grandmaster Flash Turntable Mix – Flash Got More Bounce
 Trans Europe Express – Kraftwerk
 Grandmaster Flash Interview – Females
 Do What You Gotta Do – Eddie Drennon & The BBS Orchestra
 Grandmaster Flash Turntable Mix – Freestyle Mix
 Grandmaster Flash Live at the Disco Convention '82
 Computer Games – Yellow Magic Orchestra
 Grandmaster Flash Interview – Set It Off
 Grandmaster Flash Turntable Mix – Get Off Your Horse & Jam!
 Bonus Track

Official Adventures of Grandmaster Flash, The